Вигры ():

 «Вигры» — польский футбольный клуб из города Сувалки.
 Вигры — озеро на северо-востоке Польши.
 Вигры — село в Сувалкском повяте Польши.

См. также 
 Вигерский (национальный парк)